Архиепархия Трухильо  () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Трухильо (Перу). В митрополию Трухильо входят епархии Кахамарки, Уараса, Уари, Чимботе, территориальные прелатуры Мойобамба, Уамачуко. Кафедральным собором архиепархии Трухильо является церковь Успения Пресвятой Девы Марии в городе Трухильо, имеющая статус малой базилики.

История 

15 апреля 1577 года Римский папа Григорий XIII издал буллу «Illius fulciti praesidio», которой образовал епархию Трухильо, выделив её из архиепархии Лимы. В этот же день епархия Трухильо вошла в митрополию Лимы.

В следующие годы епархия Трухильо передала часть своей территории в пользу возведения новых церковных структур:

 28 мая 1803 года — епархии Майнаса (сегодня — Епархия Чачапояса);
 5 апреля 1908 года — епархии Кахамарки;
 29 февраля 1940 года — епархии Пуно;
 17 декабря 1956 года — епархии Чиклайо;
 4 декабря 1961 года — территориальной прелатуре Уамачуко.

23 мая 1943 года Римский папа Пий XII издал апостольское послание «Inter praecipuas», которым возвёл епархию Трухильо в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 

 священник Alonso Guzmán y Talavera (15.04.1577 — ?) — апостольский администратор
 священник Francisco de Obando (1611) — апостольский администратор
 священник Luís Jerónimo de Cárcamo (1611) — апостольский администратор
 священник Juan de la Cabeza (1614) — апостольский администратор
 епископ Francisco Díaz de Cabrera y Córdoba (19.04.1614 — 26.04.1620)
 епископ Carlos Marcelo Corni Velázquez (17.08.1620 — 16.10.1630)
 епископ Ambrosio Vallejo Mejía (27.01.1631 — 29.10.1635)
 епископ Diego Montoya Mendoza (5.10.1637 — 14.04.1640)
 епископ Luis Córdoba Ronquillo (13.08.1640 — 24.11.1640)
 епископ Juan Sánchez Duque de Estrada (12.11.1641 — 1643)
 епископ Pedro Ortega Sotomayor (1645—1647) — назначен епаископом Арекипы
 епископ Marcos Salmerón (7.08.1647 — 21.01.1648)
 епископ Andrés García de Zurita (4.01.1650 — 1652)
 епископ Diego del Castillo y Artigas (9.03.1654 — 25.02.1658)
 епископ Francisco de Godoy (1.09.1659 — 1659)
 епископ Juan de la Calle y Heredia (1663 — 10.07.1674) — назначен епископом Арекипы
 епископ Álvaro de Ibarra (1675)
 епископ Antonio de León y Becerra (26.04.1676 — февраль 1677) — назначен епископом Арекипы
 епископ Francisco de Borja (4.09.1679 — 13.04.1689)
 епископ Juan de Bustamante (1693—1694)
 епископ Pedro de la Serna (1695)
 епископ Pedro Díaz de Cienfuegos (7.09.1696 — 9.01.1702)
 епископ Juan Victores de Velasco (30.08.1703 — 10.12.1713)
 епископ Diego Montero del Águila (21.01.1715 — 10.12.1718)
 епископ Jaime de Mimbela (20.03.1720 — 4.08.1739)
 епископ Gregorio de Molleda Clerque (19.12.1740 — 4.09.1747) — назначен архиепископом Сукре
 епископ José Cayetano Paravicino (4.09.1747 — 20.10.1750)
 епископ Bernardo de Arbiza y Ugarte (4.09.1751 — 20.10.1756) — назначен архиепископом Сукре
 епископ Cayetano Marcellano y Agramont (23.05.1757 — 13.03.1758) — назначен архиепископом Ла-Плата-о-Чаркаса
 епископ Francisco Javier de Luna Victoria y Castro (13.03.1758 — 11.03.1777)
 епископ Baltazar Jaime Martínez de Compañón (1.06.1778 — 15.12.1788) — назначен архиепископом Боготы
 епископ José Andrés de Achurra y Núñez del Arco (15.12.1788 — 1793)
 епископ Blas Sobrino y Minayo (12.09.1794 — 26.04.1798)
 епископ José Carrión y Marfil (3.07.1798 — сентябрь 1824)
 Sede vacante (1824—1835)
 епископ Tomás Diéguez de Florencia (24.07.1835 — 8.07.1845)
 епископ José Higinio Madalengoitia (19.01.1846 — 4.11.1848)
 Sede vacante (1848—1853)
 епископ Agustín Guillermo Charún (7.03.1853 — 22.02.1857)
 епископ Francisco Orueta y Castrillón (26.09.1859 — 21.03.1873) — назначен архиепископом Лимы
 епископ José Domingo Armestar (21.12.1874 — 1886)
 Sede vacante (1886—1889)
 епископ Manuel Medina y Bañon (14.02.1889 — 1907)
 Sede vacante (1907—1910)
 епископ Carlos García Irigoyen (21.03.1910 — 21.10.1937)
 Sede vacante (1937—1940)
 архиепископ Хуан Гуальберто Гевара (15.12.1940 — 16.12.1945) — назначен архиепископом Лимы, кардинал с 18.02.1946 года
 архиепископ Aurelio Macedonio Guerriero (20.09,1946 — 25.05.1957)
 архиепископ Federico Pérez Silva (15.06.1957 — 16.10.1965)
 архиепископ Carlos María Jurgens Byrne (6.12.1965 — 1976)
 архиепископ Manuel Prado Pérez-Rosas (29.12.1976 — 29.07.1999)
 архиепископ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte (29.07.1999 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005

Ссылки 

 Информация  

Католические епархии Перу